Kasjusz – imię męskie
 Gajusz Kasjusz Longinus – Gaius Cassius Longinus, rzymski generał.
 Kasjusz Dion – Cassius Dio Cocceianus, rzymski historyk.
 Muhammad Ali (amerykański bokser) – Cassius Marcellus Clay, bokser amerykański.
 Cassius (grupa muzyczna) – francuski zespół muzyczny.